Суперкубок Бельгии по футболу 2015 () — 37-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Гент» и обладатель Кубка Бельгии 2014/15 «Брюгге». Встреча состоялась 16 июля 2015 года в Генте, на стадионе Геламко Арена.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на sporza.be

2015
Матчи ФК «Гент»
Матчи ФК «Брюгге»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2015 году
События 16 июля
Июль 2015 года
Спортивные соревнования в Генте